Hartline ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Hartline (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Haldan Keffer Hartline (1903–1983), US-amerikanischer Physiologe und Biophysiker
 Mary Hartline (1927–2020), US-amerikanische Schauspielerin und Moderatorin